Badister är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville 1806. Badister ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Badister